

Населені пункти та їхні частини

 Ґоломбкі — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Ґоломбкі — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Ґоломбкі — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Ґоломбкі — частина села Теодорівка (Теодорувка) в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґоломбкі — колонія в гміні Кшенцин Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґоломбкі — осада в гміні Пасленк Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґоломбкі — лісова осада в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки